Појам Карло Лотариншки може да се односи на:

 Карло од Доње Лотарингије
 Карло V, војвода од Лорене, титуларни војвода од Лорене од 1675. до 1690.
 Карл Александар од Лотарингије